Боходир Нурзулаевич Бокиев (Бакиев) () — российский и узбекский самбист, призёр чемпионатов России по самбо и боевому самбо, чемпион Азии и мира по боевому самбо, мастер спорта России международного класса. Боец смешанных единоборств. По состоянию на октябрь 2021 года Бакиев провёл 13 боёв, из которых 8 выиграл (5 сдачей соперника и 3 решением судей), 4 проиграл (2 нокаутом и 2 решением судей) и один свёл вничью.

Спортивные результаты

Самбо 
 Чемпионат России по боевому самбо 2012 года — ;
 Чемпионат России по самбо 2014 года — ;
 Чемпионат России по самбо 2018 года — ;
 Чемпионат России по самбо 2019 года — ;

Смешанные боевые искусства 

|-
|Поражение
|align="center"|8-4-1
| Сагинай Шукир
|Раздельным решением
|MPL 1 Muradov Professional League 1
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Краснодар, Россия
|
|-
|Поражение
|align="center"|8-3-1
| Магомедгаджи Сиражудинов
|Нокаут (удары)
|AMC Fight Nights 100: Бикрев — Дазаев
|
|align="center"|2
|align="center"|1:09
| Краснодар, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|8-2-1
| Данилсон Матос
|Единогласное решение
|AMC Fight Nights: Winter Cup
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|7-2-1
| Сураджи Гасанов
|Единогласное решение
|GFC 23 Gorilla Fighting 23
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Алма-Ата, Казахстан
|
|-
|Победа
|align="center"|6-2-1
| Сураджи Гасанов
|Единогласное решение
|GFC 23 - Gorilla Fighting 23
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Алма-Ата, Казахстан
|
|-
|Победа
|align="center"|5-2-1
| Бекхан Мусаев
|Болевым приёмом (рычаг локтя)
|Baikal FC BFC 2: Artur vs. Sever
|
|align="center"|2
|align="center"|1:38
| Краснодар, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|4-2-1
| Бакыт Тойчиев
|Удушающим приёмом (удушение сзади)
|Baikal FC BFC 1: Asalkhanov vs. Pogodin
|
|align="center"|1
|align="center"|1:45
| Иркутск, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|3-2-1
| Дмитрий Козлов
|Болевым приёмом (рычаг локтя)
|SibForce 4 Sever vs. Artur
|
|align="center"|2
|align="center"|4:50
| Кызыл, Россия
|
|-
|Ничья
|align="center"|2-2-1
| Алдар Буданаев
|
|SibForce 2 Battle of Bagaturs
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Улан-Удэ, Россия
|
|-
|Поражение
|align="center"|2-2
| Ермек Нарымбетов
|Технический нокаут (остановка доктором)
|Baikal Storm Mayor Cup 2015
|
|align="center"|2
|align="center"|3:15
| Иркутск, Россия
|
|-
|Поражение
|align="center"|2-1
| Фарид Джабраилов
|Единогласное решение
|Fight Club Cherdak - Siberian Challenge
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Иркутск, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|2-0
| Фируз Джалалов
|Единогласное решение
|Fight Club Cherdak 1st Season, 3rd Battle
|
|align="center"|3
|align="center"|3:00
| Иркутск, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|1-0
| Василий Акулёнок
|Удушение сзади
|Irkutsk Pankration Sports Center Baikal Storm: New Generation
|
|align="center"|2
|align="center"|2:12
| Иркутск, Россия, Дворец спорта «Труд»
|
|}

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Самбисты России
Самбисты Узбекистана
Чемпионы мира по боевому самбо
Бойцы смешанных единоборств России
Бойцы смешанных единоборств Узбекистана
Чемпионы Азии по боевому самбо